Bara Bara – utwór grupy Milano
 Bara Bara – film dokumentalny w reż. Marii Zmarz-Koczanowicz i Michała Arabudzkiego z 1996 roku.